Cherecheș (< ) se poate referi la:
 Cătălin Cherecheș (n. 1978,) politician român, deputat independent în Parlamentul României în legislatura 2008-2012.
 Florica Cherecheș (n. 1960), deputat român, ales în legislatura 2012-2016 și în legislatura 2016-2020.
 Viorica Cherecheș (n. 1955), deputat român, ales în 2016. Este medic primar la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești